Illinois River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Illinois River (Mississippi River), Nebenfluss des Mississippi River in Illinois
 Illinois River (Arkansas River), Nebenfluss des Arkansas River in Arkansas und Oklahoma
 Illinois River (Rogue River), Nebenfluss des Rogue River in Oregon
 Illinois River (Michigan River), Nebenfluss des Michigan River in Jackson County, Colorado